Das Wort Seeding (englisch für die „[Aus]Saat“ oder auch das „[Aus]Säen“) steht für:

 Viral Seeding – eine Marketingstrategie
 eine Setzliste im nordamerikanischen Sport

Siehe auch:

 Seed